Aluminiumwerk oder Aluminiumwerke oder Aluminium-Werke steht für

 Göttinger Aluminiumwerke, 1909 in Göttingen gegründetes Unternehmen, später Tochtergesellschaft der ALCAN; zur NS-Zeit Einsatz von Zwangsarbeitern
 Aluminiumwerk Singen, 1912 in Singen gegründetes Unternehmen, erster Produzent von Aluminiumfolie in Deutschland
 Aluminiumwerk Unna, 1914 in Unna gegründet
 Aluminium-Werke Wutöschingen, 1914 von Graf Georg Giulini in Wutöschingen gegründet